

Вулиця Олеся Гончара 
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Апостолове
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Баранівка
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Біла Церква
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Бровари
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Бучач
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Городище
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Дніпро
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Дружківка
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Дубно
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Запоріжжя
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Кам'янське
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Каховка
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Київ
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Кобеляки
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Ковель
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Костянтинівка
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Краматорськ
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Красногорівка
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Кременчук
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Кролевець
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Кропивницький
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Лисичанськ
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Луцьк
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Любомль
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в смт Макарів
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Мелітополь
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Новомосковськ
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Овруч
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Павлоград
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Полтава
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Пустомити
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в смт Рокитне
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Сарни
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Синельникове
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Снігурівка
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Сокиряни
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Ужгород
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Харків
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Хмельницький
 Вулиця Олеся Гончара — вулиця в місті Чернівці

Вулиця Гончара 
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Антрацит
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Бабаї
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Бориспіль
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Дрогобичі
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Зборів
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Здолбунів
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Золотоноша
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Ірпінь
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Канів
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Кельменці
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Коломия
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Костопіль
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Летичів
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Любешів
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Люботин
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Марганець
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Мирноград
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Млинів
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Нікополь
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Переяслав
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Підволочиськ
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Підгородне
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Покровськ
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Розсипне
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Славута
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Сосниця
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Судова Вишня
 Вулиця Гончара — вулиця в смт Теплик
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Ходорів
 Вулиця Гончара — вулиця в місті Чортків

Див. також 
 Проспект Олеся Гончара